Под локализацией может пониматься:

 Локализация в пространстве — определение местонахождения/положения источника чего-либо (излучения, напр. звука) в пространстве. (см. также оптико-пространственная агнозия, пеленгование)

 Локализация производства — размещение производств частей какого-то товара иностранных компаний в той же стране, где он уже выпускается в готовом виде, из поставляемых компонентов (ср. Импортозамещение).
 Локализация производства продуктов
 Локализация в автомобильной промышленности (сравнить: отвёрточная сборка)

 Языковая локализация
 Локализация программного обеспечения
 Локализация компьютерной игры

 Локализация кольца в математике
 Локализация Андерсона в физике твёрдого тела

См. также 
 Интернационализация